Група Х на Свјетском првенству 2018 одржана је од 19 до 28. јуна 2018. У групи се налазе: Пољска, Сенегал, Колумбија и Јапан. Двије првопласиране репрезентације пролазе међу најбољих 16, гдје се укрштају са групом Г.

Побједник групе Х играће у осмини финала са другопласираним из групе Г, док ће другопласирани из групе Х играти против првопласираног из групе Г. У четвртфиналу укрштају се са групама Е и Ф, те ће тако побједник групе Х у евентуалном четвртфиналу играти са бољим из дуела побједника групе Ф и другопласираног из групе Е; док ће другопласирани из групе Х играти против бољег из дуела побједника групе Е и другопласираног из групе Ф.

Тимови

Занимљивости 

 Група Х је једина у којој се не налази ниједан бивши свјетски шампион.
 Сенегал је једини пут наступао на Свјетском првенству 2002, тада је побиједио Француску у групној фази и Шведску у осмини финала.
 Роберт Левандовски је постигао 16 голова у квалификацијама, чиме је поставио нови рекорд европских квалификација.
 Колумбија се пласирала на друго Свјетско првенство заредом, након што 16 година није учествовала.

Међусобни дуели

Пољска — Сенегал 

Пољска и Сенегал нису се састајали прије Свјетског првенства 2018.

Колумбија — Јапан 

Колумбија и Јапан први пут играли су у групној фази на Купу Конфедерација 2003, Колумбија је славила 1:0. Последњи пут играли су у групној фази на Свјетском првенству 2014, Колумбија је била боља, побиједила је 4:1. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Јапан — Пољска 

Јапан и Пољска први пут састали су се у пријатељској утакмици у фебруару 1996, Јапан је побиједио 5:0. Други и последњи пут прије Свјетског првенства 2018, састали су се у пријатељској утакмици у марту 2002, Јапан је славио 2:0. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Сенегал — Колумбија 

Сенегал и Колумбија први пут састали су се у јуну 2011, Колумбија је побиједила 2:0. Последњи пут играли су у мају 2014, било је неријешено 2:2. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Пољска — Колумбија 

Пољска и Колумбија први пут састали су се у пријатељској утакмици у јулу 1980, Пољска је побиједила 4:1. Последњи пут играли су у пријатељској утакмици у мају 2006, Колумбија је тријумфовала 2:1. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Сенегал — Јапан 

Сенегал и Јапан први пут су играли и мају 1987, било је неријешено 2:2. Последњи пут играли су у септембру 2003, Сенегал је тријумфовао 1:0. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Резултати 

Сва наведена времена су по Средњоевропском времену, које се користи у Србији, Црној Гори и региону.

1 коло

Колумбија — Јапан

Пољска — Сенегал

2 коло

Јапан — Сенегал

Пољска — Колумбија

3 коло

Јапан — Пољска

Сенегал — Колумбија

Табела и статистика

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Група Х на сајту ФИФА 
 Група Х на сајту worldfootball.net

Светско првенство у фудбалу 2018.